Палитос Бланкос има више значења:

 Палитос Бланкос, Ла Мена (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Палитос Бланкос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику